Ба́нгор:

Австралия 
 Бангор — пригород Сиднея.

Великобритания 
 Бангор — город в валлийском графстве Гвинед.
 Бангор Сити — валлийский футбольный клуб.
 Бангор-на-Ди — поселение в валлийском графстве Рексем.
 Бангор — город в североирландском графстве Даун.
 Бангор — североирландский футбольный клуб.
 Бангор-Эррис — деревня в Ирландии, находится в графстве Мейо (провинция Коннахт).

Канада 
 Бангор — город в провинции Новая Шотландия.

США 
 Бангор (Алабама) — невключённая территория в округе Блаунт штата Алабама.
 Бангор — город в штате Вашингтон.
 Бангор (Висконсин) — деревня в округе Ла-Кросс штата Висконсин.
 Бангор (Калифорния) — статистически обособленная местность в округе Бьютт штат Калифорния.
 Бангор — тауншип в штате Миннесота.
 Бангор (Мичиган) — город в округе Ван-Бюрен штат Мичиган.
 Бангор — город в округе Пенобскот штата Мэн.
 Бангор (аэропорт) — международный аэропорт.
 Бангор (Нью-Йорк) — город в округе Франклин штат Нью-Йорк.
 Бангор (Пенсильвания) — боро в округе Нортгемптон штата Пенсильвания.

Франция 
 Банго́р — коммуна в составе департамента Морбиан.